Північної Ірландії з футболу 2022—2023 — 122-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

1–22 тури

23–33 тури

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2023
Північна Ірландія
Північна Ірландія